Gempaaton ist der ägyptische Name von:

einem Bezirk in Karnak, siehe Gem-pa-Aton (Karnak)
Kawa in Nubien, siehe Kawa